Uefa Nations League C 2018/2019 spelades mellan 6 september och 20 november 2018.

Grupper

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Ranking av grupptreor

Playoff

De fyra bästa lagen i league C som inte kvalificerade sig till Europamästerskapet i fotboll 2020 via Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2020 spelar playoff. Vinnaren av playoff kvalificerar sig till EM 2020. Om det är mindre än fyra lag från division C som inte kvalificerat sig till EM via ordinarie kvalspel tillfaller playoff-platserna lag från andra divisioner, baserat på den sammanlagda rankingen.

Lag som är garanterade minst playoff (kan fortfarande kvalificera sig direkt)

Slutställning
 De 15 lagen i League C rankas på platserna 25 till 39 enligt följande kriterier.
 Lagen som slutar på förstaplats i gruppen rankas 25 till 28 i enlighet med resultaten från gruppspelet, där resultaten mot det fjärdeplacerade laget inte räknas med.
 Lagen som slutar på andraplats i gruppen rankas 29 till 32 i enlighet med resultaten från gruppspelet, där resultaten mot det fjärdeplacerade laget inte räknas med.
 Lagen som slutar på tredjeplats i gruppen rankas 33 till 36 i enlighet med resultaten från gruppspelet, där resultaten mot det fjärdeplacerade laget inte räknas med.
 Lagen som slutar på fjärdeplats i gruppen rankas 37 till 39 i enlighet med resultaten från gruppspelet, där samtliga resultat räknas.

Anmärkningslista

Referenser

Externa länkar
Officiell webbplats

Fotbollssäsongen 2018/2019
2018 i Europa
2019 i Europa
Uefa Nations League